Nagy Vilmos (?–) díszlettervező
 Nagy Vilmos (?–) erdélyi magyar ötvösművész
 Nagy Vilmos (1874–1946) festőművész
 Nagy Vilmos (1884–1976) vezérezredes, honvédelmi miniszter, katonai szakíró
 Nagy Vilmos (1946) kajakozó, edző
 Nagy Vilmos (1954) informatikus

Hasonló nevűek
 Nagy Vilmos Márton (1980) történész, politológus
 Vasvári Nagy Vilmos (1934–2011)  ezredes, egyetemi tanár, hadtudomány doktora
 Vályi-Nagy Vilmos (1971) államtitkár